Бабинский сахарный завод — предприятие пищевой промышленности в селе Бабин Ильинецкого района Винницкой области Украины

История 
Сахарный завод в селе Бабин Липовецкого уезда Киевской губернии Российской империи был построен в 1862 году.

Сырьём для производства сахара являлась сахарная свекла. По состоянию на начало 1880 года, производственная мощность предприятия составляла 116 000 пудов сахара в год.

В 1917 - 1920 село оказалось в зоне боевых действий гражданской войны и власть здесь несколько раз менялась. Предприятие пострадало, но уже в 1920 году началось его восстановление и в дальнейшем оно возобновило работу. В ходе индустриализации 1930-х годов завод получил новое оборудование.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941 - 1944 гг. оккупировали немецко-румынские войска. В период оккупации, с октября 1942 до марта 1944 года на сахарном заводе действовала советская подпольная группа, которой руководил Ф. Сущинский.

В соответствии с четвёртым пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства СССР завод был восстановлен и возобновил работу, позднее он был реконструирован.

После провозглашения независимости Украины завод перешёл в ведение Государственного комитета пищевой промышленности Украины. В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации завода.

В дальнейшем, государственное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество.

3 июня 1999 года Кабинет министров Украины передал завод в управление облгосадминистрации Винницкой области.

В мае 2003 года хозяйственный суд Винницкой области возбудил дело о банкротстве Бабинского сахарного завода и предприятие прекратило производственную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 страница завода в каталоге ведущих предприятий Украины

Предприятия Винницкой области
Предприятия сахарной промышленности Российской империи
Предприятия сахарной промышленности СССР
Предприятия сахарной промышленности Украины